Юрий Колягин:
 Колягин, Юрий Михайлович (1927—2016) — российский математик-педагог, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР.
 Колягин, Юрий Николаевич (род. 1950) — советский и российский военачальник.